Marquinho puede referirse a:

 Marquinho (municipio), municipio paranaense;
 Marquinho (1966-), exfutbolista brasileño.